

Clubs brésiliens de football 
Americano Futebol Clube peut désigner :
 Americano Futebol Clube, basé à Bacabal dans l'État du Maranhão.
 Americano Futebol Clube, basé à Campos dos Goytacazes dans l'État de Rio de Janeiro.
 Americano Futebol Clube, basé à Cuiabá dans l'État du Mato Grosso.